У фіналі Род Лейвер переміг Чака Маккінлі з рахунком 6–3, 6–1, 6–4.

Сіяні гравці 
 Ніл Фрейзер (4 коло)
 Род Лейвер (чемпіон)
 Нікола П'єтранджелі (3 коло)
 Рой Емерсон (чвертьфінал)
 Мануель Сантана (2 коло)
 Луїс Аяла (чвертьфінал)
 Раманатхан Крішнан (півфінал)
 Чак Маккінлі (фінал)

Сітка

Фінальна частина

Попередні раунди

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 1961 Wimbledon Championships on Wimbledon.com , the source for this draw

1961 у тенісі
Вімблдонський турнір